Cantón de San Pablo es un topónimo que puede referirse a:

 San Pablo, cantón costarricense de la provincia de Heredia.
 San Pablo, cantón colombiano del departamento del Chocó.